Rigoletto steht für:
 Rigoletto, Oper von Giuseppe Verdi (1851)

Schiffe:
 Rigoletto (Schiff, 1955), Autotransporter, 1980 gesunken
 Rigoletto (Schiff, 1987), Flusskreuzfahrtschiff